Казель-Гольциг () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Даме-Шпреевальд. Складова частина об'єднання громад Унтершпреевальд.

Площа — 34,25 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу